A Lucifer elnevezést a görög és római költők használták a Vénusz bolygó jelzőjeként
 Lucifer, a mennyből kitaszított angyal, aki fellázadt Isten ellen
 Lucifer, ókeresztény püspök
 Lucifer (2007), Ray Griggs filmje
 Lucifer (2016- ), televíziós sorozat
 Lucifer, az Odaát televíziós sorozat egyik mellékszereplője

 Hasonló nevek
 Lucifer Rising, az Odaát televíziós sorozat egyik epizódja
 Lucifer felragyog (1972), Kenneth Anger filmje
 Lucifer Sam, a Pink Floyd egyik dala a The Piper at the Gates of Dawn című albumról
 Luciferin, oxidált állapotban fényt kibocsátó Szerves vegyületek gyűjtőneve
 Luciferiánusok, középkori vallási mozgalom